Compresa (menstruació), tros de teixit absorbent que serveix per a recollir el flux hemàtic de la menstruació i així evitar que taqui la roba.
 Compresa (medicina), tros de tela o gasa plegada o bé en diversos doblecs o bé en diferents capes absorbents.